Карин има више значења:

 Карин је био римски цар од 283—285.
 Карин је област у Јерменији, Мала Азија.
 Карин је насеље код Задра у Републици Хрватској.
 Карин је астероид Карин 832.

wuu:欧楂